Schmidtke (Verkleinerungsform von „Schmidt“) ist der Familienname folgender Personen:

 Aliena Schmidtke (* 1992), deutsche Schwimmsportlerin
 Armin Schmidtke (* 1943), deutscher Psychologe
 Claudia Schmidtke (* 1966), deutsche Ärztin und Politikerin (CDU)
 Florian Schmidtke (* 1982), deutscher Schauspieler
 Fredy Schmidtke (1961–2017), deutscher Radrennfahrer
 Friedrich Schmidtke (1891–1969), deutscher Theologe und Altorientalist
 Fritz Albert Schmidtke (1885–1975), deutscher Lithograf und Grafiker
 Gotthard Schmidtke (1911–2000), deutscher Musikkritiker Ott
 Hans-Herbert Schmidtke (1929–2023), deutscher Chemiker

 Heinrich Schmidtke (1894–1954), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin

 Henning Schmidtke (* 1970), deutscher Kabarettist, Musiker und Autor
 Karl-Peter Schmidtke (* 1945), deutscher Sprinter
 Lena Schmidtke (* 1991), deutsche Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Margitta Schmidtke (* 1944), deutsche Landespolitikerin (Bremen) (SPD)
 Otto Schmidtke (1902–nach 1944), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rüdiger Schmidtke (1943–2022), deutscher Boxer
 Sabine Schmidtke, deutsche Islamwissenschaftlerin
 Sebastian Schmidtke (* 1985), deutscher Politiker (NPD)
 Stefan Schmidtke (* 1968), deutscher Leiter von Theaterfestivals
 Torben Schmidtke (* 1989), deutscher Schwimmer im Behindertensport
 Wolfgang Schmidtke (* 1956), deutscher Jazzmusiker und Komponist

Siehe auch:
 Schmidt (Familienname)